«Служу Советскому Союзу!» — уставная фраза, которую полагалось произносить перед строем военнослужащим Вооружённых сил СССР при объявлении поощрения, представлению к очередному званию, зачитыванию благодарностей командования и в других торжественных случаях. Данное приветствие было введено Уставом Внутренней Службы РККА (приказ № 260 от 21 декабря 1937 г.) Статья 31 Устава: «Если начальник благодарит — воинская часть или отдельные военнослужащие отвечают: «Служим (служу) Советскому Союзу».

До этого, по Временному уставу внутренней службы 1924 года, предписывалась другая формулировка: «Служу трудовому народу!». Существовали и местные вариации, так в 22-м территориальном Эстонском стрелковом корпусе фраза звучала следующим образом: . Фразу «Служу трудовому народу!» после 1937 года использовали большей частью гражданские лица или служившие до 1937 года и впоследствии призванные по мобилизации. Фраза «Служу Советскому Союзу!» была общей для всех Вооружённых сил, хотя для отдельных родов войск существовали исключения, так, например, в Воздушно-десантных войсках на поощрения было принято отвечать: «Слава ВДВ!». После распада Советского Союза, в Уставе внутренней службы Вооруженных сил РФ 1993 года слова «Служу Советскому Союзу» были заменены на словосочетание «Служу Отечеству». После принятия в 2007 году нового Устава внутренней службы Вооруженных сил РФ вместо «Служу Отечеству» военнослужащие должны были говорить «Служу Российской Федерации». С 22 января 2018 года фраза изменилась на «Служу России!» (п. 58 Указа Президента РФ от 22.01.2018 N 16) Изменения произошли в вооружённых силах других стран СНГ: , «Служу Республике Беларусь!» и т. п.

Литература 
 «Служу Советскому Союзу» — сборник стихов Сергея Михалкова (1947).

Музыка 
 «Служу Советскому Союзу» — первая часть «Сюиты на русские темы» Н. Иванова-Радкевича (1947).
 «Служу Советскому Союзу» — песня российского автора и исполнителя военной песни полковника ВДВ Михаила Калинкина (2000-е).

Кино 
 «Служу Советскому Союзу» — советский короткометражный фильм 1954 года.
 «Служу Советскому Союзу» — советский фильм 1968 года, посвящённый учениям «Днепр-67».
 «Служу Советскому Союзу» — советский диафильм и серия диапозитивов, выпущенные студией «Диафильм» в 1979 году.
 «Служу Советскому Союзу» — российский телефильм 2012 года.

Телевидение и радио 
 «Служу Советскому Союзу» — еженедельная телепередача, выходившая на Центральном Телевидении СССР с 1960-х по 1991 год.
 «Служу Советскому Союзу» — радиожурнал, выходивший на Всесоюзном радио с 1970 года до конца 1980-х.

Примечания